Tóth Aladár (1898–1968) zenetudós, zenetörténész, kritikus, esztéta
 Tóth Aladár (1903–1976) fül-orr-gégész